Арслан:

 Арслан, Антония (род. 1938) — итальянская писательница армянского происхождения.
 
 Арслан Герай (1692—1768) — крымский хан из династии Гераев (1748—1756, 1767).
 Арслан, Гюльджан (род. 1986) — турецкая актриса.
 Арслан, Томас (род. 1962) — немецкий режиссёр турецкого происхождения, представитель «берлинской школы».
 Арслан, Толгай (род. 1990) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Арслан, Фират (род. 1970) — немецкий профессиональный боксёр турецкого происхождения.
 Арслан хан (ум. 1626) — касимовский правитель, хан.
 Арслан, Ченгиз (род. 1996) — турецкий борец греко-римского стиля.

См. также 
 Алп-Арслан (ок. 1030—1072/73) — султан государства Сельджукидов в 1063—1072 гг.
 Кылыч-Арслан
 Аслан
 Араслан
 Арсланов